Les Joueurs est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Joueurs, comédie en un acte de Nicolas Gogol créée en 1843 et adaptée à plusieurs reprises dont :
 Les Joueurs (1942), opéra russe de Dmitri Chostakovitch ;
 Les Joueurs (1950), téléfilm français de Claude Barma ;
 Les Joueurs (1960), téléfilm français de Marcel Bluwal ;
  Les Joueurs (1963), film allemand réalisé par 
 Les Joueurs, court métrage de Jean-Louis Van Belle, sorti en 1968 ;
 Les Joueurs (Rounders, 1998), film américain de John Dahl ;
 Les Joueurs (The Odds), roman de Stewart O'Nan paru en 2012.